Egloffstein steht für:

 Egloffstein, Markt im Landkreis Forchheim, Bayern
 Burg Egloffstein
 Egloffstein, Dorf im Kreis Landsberg an der Warthe, Brandenburg, seit 1945: Łagodzin, Ort im Powiat Gorzowski, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Egloffstein, Dorf im Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1945: Główczyno, Siedlung im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Egloffstein (Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht 

Egloffstein ist der Familienname folgender Personen:
 Angehörige der Familie von Egloffstein, siehe Egloffstein (Adelsgeschlecht) #Bekannte Familienmitglieder
 Friedrich Egloffstein (1824–1898), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker